Майкл Колин Туртур (; ) — австралийский трековый велогонщик, выступавший за сборную Австралии по велоспорту в 1978—1986 годах. Чемпион летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в командной гонке преследования, трёхкратный победитель Игр Содружества. Также известен как тренер, спортивный функционер и организатор соревнований по велоспорту.

Биография 
Майкл Туртур родился 2 июля 1958 года в городе Аделаида, Южная Австралия.

Впервые заявил о себе на международном уровне в сезоне 1978 года, когда вошёл в основной состав австралийской национальной сборной и выступил на Играх Содружества в Эдмонтоне, где стал седьмым в скрэтче на 10 миль и шестым в спринте на 1000 метров.

Находился в составе олимпийской команды, собравшейся для участия в летних Олимпийских играх 1980 года в Москве, однако в итоге из-за болезни выступить здесь не смог.

В 1982 году на Играх Содружества в Брисбене одержал победу в индивидуальной и командной гонках преследования, тогда как в скрэтче взял бронзу.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе. В программе командного преследования вместе с соотечественниками Майклом Гредной, Кевином Николсом и Дином Вудсом обошёл всех соперников по турнирной сетке и завоевал золотую олимпийскую медаль, несмотря на полученную ранее травму запястья.

После лос-анджелесской Олимпиады Туртур ещё в течение некоторого времени оставался в составе трековой команды Австралии и продолжал принимать участие в крупнейших международных соревнованиях. Так, в 1986 году он отметился выступлением на Играх Содружества в Эдинбурге, где вновь победил в командной гонке преследования, в то время как в индивидуальном преследовании показал седьмой результат.

Завершив карьеру спортсмена, занялся тренерской деятельностью, в частности пять лет тренировал велогонщиков в Спортивном институте Южной Австралии. С 1993 года являлся менеджером и промоутером велотрека «Аделаида Супер-Дром», где проходили подготовку сильнейшие трековые велогонщики страны. Проявил себя как спортивный функционер, входил в совет Австралийской спортивной комиссии, занимал должность президента трековой комиссии в Международном союзе велосипедистов. Организатор многих международных соревнований на треке и на шоссе, в том числе известен как многолетний директор гонок «Тур Даун Андер» и «Пипл’с Чойс Классик».

За выдающиеся достижения в велоспорте в 2018 году награждён орденом Австралии в степени офицера.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Велогонщики Австралии
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1984 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Олимпийские чемпионы от Австралии
Олимпийские чемпионы по трековым велогонкам
Чемпионы Игр Содружества по велоспорту
Офицеры ордена Австралии